Le Tournoi de Las Vegas désigne plusieurs événements sportifs organisés par la ville de Las Vegas, Nevada (États-Unis) :

 le Tournoi des États-Unis de rugby à sept : tournoi annuel de rugby à sept.
 le Tournoi de tennis de Las Vegas : tournoi international de tennis.

Homonymie